

Patronyme 

 Alexandre Manceau (1817-1862), graveur français, compagnon de George Sand ;
 Benjamin Manceau (1987-), rameur d'aviron français ;
 Delphine Manceau (1970-), enseignante-chercheuse dans le domaine du marketing et de l'innovation ;
 François Manceau (1805-1855), prêtre et érudit tourangeau ;
 Henri Manceau (1907-1986), historien français ;
 Marie Manceau (1979-), biologiste française ;
 Michèle Manceaux (1933-2015), journaliste et femme de lettres française ;
 Robert Manceau (1913-2003), homme politique français ;
 Vincent Manceau (1989-), footballeur française.

Autres sens 
Le terme Manceau renvoie aussi à deux types de sens:
 Manceau : un habitant de la ville du Mans, féminin en Mancelle
 Manceau : la langue parlée dans la ville du Mans et dans tout le Haut-Maine.